Христиан-Северин Лонгомонтан (, свои публикации подписывал: , 1562—1647) — датский математик и астроном, ближайший ученик и помощник Тихо Браге. После смерти своего учителя остался в Праге вместе с Кеплером, но вскоре поссорился с последним и вернулся в Данию, где был затем профессором математики в Копенгагене. Из научных трудов Лонгомонтана пользуется особою известностью «Astronomia Danica» (1622), в которой с подробностью изложена гео-гелиоцентрическая система мира Тихо Браге. В отличие от своего учителя, однако, Лонгомонтан считал, что Земля не является абсолютно неподвижной, но вращается вокруг своей оси за период одни сутки.

Эпонимы 
Кратер Лонгомонтан на Луне назван в его честь.

Основные труды 

 Systemalis Mathematici, etc. (1611)
 Cyclometria e Lunulis reciproce demonstrata, etc. (1612)
 Disputatio de Eclipsibus (1616)
 Astronomia Danica, etc. (1622)
 Disputationes quatuor Astrologicae (1622)
 Pentas Problematum Philosophae (1623)
 De Chronoiabio Historico, seu de Tempore Dispulatsones tres (1627)
 Geometriae quaesita XIII. de Cyclometria rabionali et vera (1631)
 Inventio Quadraturae Circuli (1634)
 Disputatio de Matheseos Indole (1636)
 Coronis Problematica ex Mysteriis trium Numerorum (1637)
 Problemata duo Goemetrica (1638)
 Problema contra Paulum Guidinum de Circuli Mensura (1638)
 Introductio in Theatrum Astronomicum (1639)
 Rotundi in Piano, etc. (1644)
 Admiranda Operatio trium Numerorum 6, 7, 8, etc. (1645)
 Caput tertium Libri primi de absoluta Mensura Rotundi plani, etc. (1646)

Литература 
 

Астрономы Дании
Астрономы по алфавиту